Куп конфедерација у фудбалу било је међународно фудбалско такмичење у организацији ФИФА. Од првог такмичења 1992. играло се сваке друге године, да би се од 2005. прешло на одржавање сваке четврте године. У такмичењу је учествовало осам државних фудбалских репрезентација, шест победника континенталних такмичења (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), светски првак и домаћин. На првом Купу конфедерација, одиграном 1992. у Саудијској Арабији победила је Аргентина, а последњи првак је била Немачка, која је титулу освојила 2017. у Русији.

У марту 2019. ФИФА је одлучила да се Куп конфедерација замени светским клупским првенством у коме ће се такмичити 24 клуба почев од 2022. године.

Резултати

Освајачи трофеја 

* = Домаћин

Награде

Најбољи играчи

Најбољи стрелци

Најбољи голмани

Учествовња 

Г: испали у групи
4: 4. место
3: 3. место
Ф: Финалист
П: Првак
К: Квалификовани

Укупни резултати

Референце

Спољашње везе 

 

Куп конфедерација у фудбалу
Међународна фудбалска такмичења